Trnje (gmina Brežice)
 Trnje (gmina Črenšovci)
 Trnje (gmina Pivka)
 Trnje (gmina Škofja Loka) 
 Trnje (gmina Trebnje)
 Trnje (Zagrzeb)